Birket (plaats), plaats in Denemarken
 Birket (parochie), parochie in Denemarken